Piątnica, gmina rurale du powiat de Łomża, Pologne
 Piątnica, siège de cette gmina